Абдул-Хакк, Абдель-Хак, Абд аль-Хакк () — мужское имя арабского происхождения. В переводе на русский язык означает «раб Истины».

 Абдул-Хакк аль-Мухариби (Ибн Атия аль-Андалуси) (1088—1146) — исламский богослов, муфассир.
  (ум. 1217) — первый маринидский шейх.
  (1419—1465) — маринидский султан Марокко.
 Абдул-Хакк Дехлеви(1551—1642) — известный мусульманский учёный-мухаддис родом из Индии.
 Абдул-Хак (1872—1961) — пакистанский учёный-филолог.
  (1882—1955) — турецкий политик.
  (1915—1995) — пакистанский лингвист.
  (род. 1931), индийский религиозный деятель
  (род. 1938) — йеменский предприниматель.
 Абдул-Хак Амири (1958—2001) — афганский полевой командир, боровшийся с советскими войсками в восточной части Афганистана.
  (род. 1959) — марокканский боксёр.
  (род. 1963) — алжирский футбольный менеджер.
  (род. 1974), марокканско-бахрейнский бегун.
  (род. 1983) — марокканский футболист.
  (род. 1986) — французский футболист.